hrabstwo Bristol (ang. Bristol County) w USA, w stanie Massachusetts
 hrabstwo Bristol (ang. Bristol County) w USA, w stanie Rhode Island
 Bristol – hrabstwo w Anglii